Schtschetinin () ist

der Familienname von
 Kirill Wadimowitsch Schtschetinin (* 2002), russischer Fußballspieler
 Michail Petrowitsch Schtschetinin (1944–2019), sowjetischer und russischer Pädagoge, Gründer und Leiter einer experimentellen Gesamtschule in Internatsform
 Sergei Sergejewitsch Schtschetinin, sowjetische Luftfahrtpionier

ein russisches Internat, siehe Schetinin-Schule (eigentlich Schtschetinin-Schule, benannt nach dem Pädagogen)

uk:Щетинін
ru:Щетинин